Az Üvegszemű kapitány a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 6. epizódja, amelyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Mézgáék és Máris előbb-utóbb kiszabadulnak a maffia rabságából, Máris azonban újból csapdába esik, Paula és Kriszta pedig egy magát rendőrnek kiadó maffiózó segítségével Floridába utaznak Hufnágel Pistihez, Gézát és Aladárt viszont megint elkapja és börtönbe csukja a maffia.

Cselekmény 

A rész elején Mézgáék még a börtönben tengődnek, mire egy magyar maffiózó bemegy, s elmondja, hogy ha a meghívó milliomosuk, Hufnágel nem küldi értük időben az egymillió dollárt, akkor valamelyik túsz fülét le kell vágni, hogy elküldhessék Hufnágelnek fizetési meghagyásként. Mézgáékat kétségbe esnek, végül azonban Máris önként vállalja a fülvesztést, később viszont kiderül, hogy átverte a Mézga családot és csak meg akart lógni a fogdából. (A későbbiekben fontos, hogy Máris szökésekor egy autóban meglátta a benne utazó maffiózó csillogó üvegszemét.) Aladár a gengsztertől hamis indokokkal kér egy villanydrótot, amit a villanykapcsolóhoz és a kilincshez köt, majd megrázza az arra járó őröket, ezért mindannyian megszöknek.

Eközben Máris egy álrendőr tanácsára a rendőrségre megy, hogy elmondja, hogy a maffia foglya volt, és szívesen ad felvilágosítást a kitűzött jutalomért. Ám hamar kitudódik, hogy maga a rendőrfőnök a maffiavezér (Senor Capitano, az üvegszemű kapitány), tehát Máris újra a maffia rabja. Mézgáéknak a magát a maffiába beépült rendőrnek álcázott magyar maffiózó vesz új, elegánsabb ruhákat, illetve felajánlja, hogy elviszi őket Amerikába Hufnágel kapujáig. Paula nem is tudja, hogy hálálja meg ezt neki, a maffiózó valódi szándéka viszont az, hogy Púpos Billhez, egy másik maffiavezetőhöz szállítja őket, ott megkaparintja az egymillió dollár váltságdíjat, és egy másik maffiózóval, Miguel-lel – a ruhaárus a boltban, ahol a "rendőr" vette a ruhákat Mézgáéknak – együtt városatyák lesznek valahol Európában. Paula, Kriszta és a gengszter repülőgéppel elindulnak Floridába. Mindeközben viszont a repülőtéren Gézát és Aladárt is elfogja a maffiavezér, Senor Capitano, és újra börtönbe zárja őket.

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén, Losonczy Árpád
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Bakda Edit, Jankovszky Iván, Szórády Csaba
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Kiss Ilona, Lehotay Zoltán, Nyírő Erzsébet, Paulovics András
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió.

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Magyar maffiózó: Képessy József
 Üvegszemű kapitány: Inke László
 Miguel, a ruhaüzlet-tulajdonos: Bárány Frigyes
 Mexikói vendéglős: Miklósy György

Források 

Mézga család (3. évad)